biologische landbouw
biologische voeding
biologie